Osoby o tym nazwisku:
 Józef Osławski – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Wiktor Osławski – polski mecenas nauki i sztuki, kolekcjoner dzieł sztuki, filantrop, powstaniec listopadowy